Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do deblové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo třicet dva párů. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyněmi titulu z roku 2019 byly Američanky Savannah Broadusová a Abigail Forbesová, které již nebyly věkově způsobilé k účasti v juniorské kategorii.

Vítězem se stala nejvýše nasazená, bělorusko-ruská dvojice 17letých juniorek Kristina Dmitruková a Diana Šnajderová. Ve finále za 66 minut hladce zdolala belgicko-finský pár Sofia Costoulasová a Laura Hietarantaová po setech 6–1 a 6–2. Obě hráčky získaly premiérové grandslamové trofeje. Dmitruková se stala první běloruskou šampionkou této wimbledonské soutěže od Viktorie Azarenkové z let 2004 a 2005. Šnajderová navázala na předchozí trofeje krajanky Anastasije Pavljučenkovové v letech 2006 a 2007.

Nasazení párů 
  Kristina Dmitruková /  Diana Šnajderová (vítězky)
  Linda Fruhvirtová /  Polina Kuděrmetovová (semifinále)
  Alex Ealaová /  Priska Madelyn Nugrohová (2. kolo)
  Victoria Jiménezová Kasintsevová /  Ane Mintegi del Olmová (1. kolo)
  Julia Garcíaová /  Dana Guzmánová (1. kolo)
  Mara Guthová /  Julia Middendorfová (2. kolo, odstoupily)
  Polina Jatcenková /  Petra Marčinková (1. kolo)
  Elizabeth Colemanová /  Madison Siegová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2021
Čtyřhra juniorek